Франсиско Оскар Панчо Ламолина (род. 25 октября, 1950 года) — футбольный арбитр из Аргентины.

Биография 
В 1970 году провёл два матча за «Тигре», однако вскоре завершил карьеру футболиста.

Ламолина судил два матча в рамках чемпионата мира 1994.

Был известен в чемпионате Аргентины за свой стиль судейства, который полностью базируется на строгости и справедливости.

Хотя стиль судейства Ламолины высоко ценился в 1980-е годы, к концу своей карьеры Ламолина критиковался за манеру поведения на поле, в том числе за использование жестов, намекающих на критику других арбитров.

Примечания

Ссылки 
 Profile at BDFA
 http://hun.worldfootball.net/schiedsrichter_profil/francisco-lamolina/1/1/
 http://www.zerozerofootball.com/arbitro.php?id=695&search=1
 http://www.worldreferee.com/site/copy.php?linkID=1197&linkType=referee&contextType=bio
 http://www.footballdatabase.eu/football.arbitres.francisco.lamolina.979.en.html
 http://www.football-lineups.com/referee/1862/
 Sito della FIFA
 Sito della Confederazione Sudamericana di calcio
 Sito di curiosità sul mondo arbitrale
 El último partido de Lamolina

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Тигре»
Футбольные судьи Аргентины
Судьи чемпионата мира по футболу 1994
Судьи Кубка Америки по футболу 1987
Судьи Кубка Америки по футболу 1993